Sparta (Carolina do Norte) — cidade no estado da Carolina do Norte
Sparta (Geórgia) — cidade no estado da Geórgia
Sparta (Illinois) — cidade no estado de Illinois
Sparta (Kentucky) — cidade no estado de Kentucky
Sparta (Michigan) — vila no estado de Michigan
Sparta (Missouri) — cidade no estado de Missouri
Sparta (Ohio) — cidade no estado da Ohio
Sparta (Tennessee) — cidade no estado do Tennessee
Sparta (Wisconsin) — cidade no estado de Wisconsin

Outros
AC Sparta Praha — clube de futebol da República Tcheca
Sparta Rotterdam — clube de futebol da Holanda
Sparta (base) — Iireja-fortaleza dos rangers na série Metro 2033

Desambiguação